Día Siete "El Semanario de Guanajuato" es una publicación semanal que se edita en el Estado de Guanajuato, México. Fue fundada el 7 de julio (7) de 1987. tiene una amplia cobertura en los municipios de Valle de Santiago, Moroleón, Jaral del Progreso, Yuriria e Uriangato
Tiene un tiraje en promedio 5 mil ejemplares, para su venta en puestos de periódicos locales 
Se imprime en formato tabloide.
Aparece los sábados, fechado con el lunes siguiente.
Contiene información general, nota roja, entretenimientos, lecturas de reflexión y crónicas de las regiones guanajuatenses. 
Su línea editorial es plural, de apertura a todas las corrientes políticas. Reconocido por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato.

Enlaces externos 

 Página oficial

Revistas de México